Столичний — багатозначний термін.

 Столичний — зупинний пункт Брестського напрямку, розташований у Мінську на Автодорівській вулиці, поблизу проспекту Жукова.
  Столичний - дивізіон Національної хокейної ліги.
  Столичний — один з 17 регіонів Філіппін і найбільша агломерація Філіппін.
  Столичний — округ Венесуели, що включає столицю Венесуели - місто Каракас.
  Столичний — художній музей в Пекіні.
 Столичний — спорткомплекс, одна зі спортивних арен Літніх Олімпійських ігор 2008 в Пекіні.

Див. Також 
 Столична (значення)